Quintus Fabius Maximus was een veel voorkomende naam in de belangrijke gens Fabia. Veel leden bekleedden belangrijke politieke en militaire functies tijdens de Romeinse Republiek.

 Quintus Fabius Maximus (consul suffectus in 45 v.Chr.)
 Quintus Fabius Maximus Rullianus - Consul in 322, 310, 308, 297 en 295 v.Chr. - dictator in 315 v.Chr.
 Quintus Fabius Maximus Gurges (consul in 292 v.Chr.) - Consul in 292 en 276 v.Chr.
 Quintus Fabius Maximus Gurges (consul in 265 v.Chr.) - Consul in 265 v.Chr.
 Quintus Fabius Maximus Cunctator - Consul in 233, 228, 215, 214. en 209 v.Chr. - dictator in 221 en 217 v.Chr.
 Quintus Fabius Maximus (consul in 213 v.Chr.) - zoon van de vorige
 Quintus Fabius Maximus Aemilianus - Consul in 145 v.Chr.
 Quintus Fabius Maximus Servilianus - Consul in 142 v.Chr.
 Quintus Fabius Maximus Allobrogicus - Consul in 129 v.Chr.
 Quintus Fabius Maximus Eburnus - Consul in 116 v.Chr.

Gens Fabia